La maison de Bourgogne-Nevers est une branche cadette de la maison de Valois-Bourgogne. 

Elle-même branche cadette de la maison de Valois, son premier représentant est Philippe de Bourgogne, fils de Philippe le Hardi . Il reçoit les comtés de Nevers et de Rethel à la mort de son père en 1404.

Notes et références 

Maison princière d'Europe